Le Bœuf sur le toit est un ballet de Darius Milhaud créé le  à la Comédie des Champs-Élysées. Le titre a inspiré le nom de plusieurs lieux :
 Le Bœuf sur le toit, cabaret situé dans le , fondé le , transformé après la seconde guerre mondiale en salle de music-hall associée à un restaurant ;
 Le Bœuf sur le toit, salle de spectacle située à Lons-le-Saunier.